Americijum bromid se može odnositi na:

 Americijum(II) bromid
 Americijum(III) bromid